Josi steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Josie (Vorname) #Josi
 Roman Josi (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Josie
 Josy